

Persone 
Daniel Ruiz-Bazán detto Dani (n. 1951) – calciatore basco e spagnolo
Daniel García Lara detto Dani (n. 1974) – calciatore spagnolo
Daniel da Cruz Carvalho detto Dani (n. 1976) – calciatore portoghese
Daniel Martín Alexandre detto Dani o Daniel Martín (n. 1981)– calciatore spagnolo
 Daniel Ricardo da Silva Soares detto Dani o Ricardo Dani (n. 1982) – calciatore portoghese
Dani (Danièle Graule) – cantante e attrice francese

Zoltán Dani – militare serbo di etnia ungherese

Altro 
Dani o Deni – popolo del Brasile
Dani – popolo della porzione indonesiana della Nuova Guinea
Dani – antica tribù germanica che si insediò nell'attuale Danimarca
Dani – diminutivo dei nomi propri di persona Daniela e Daniele